Юрий Анатольевич Бобков (род. 28 сентября 1975) — украинский шашист, чемпион мира по международным шашкам в формате блиц в составе команды сборной Украины (2017), неоднократный призёр чемпионатов мира в составе команды сборной Украины, серебряный (2022) и дважды бронзовый призёр командного чемпионата Европы, чемпион и многократный призёр чемпионата Украины по международным шашкам в разных версиях. Мастер международной федерации по шашкам (MF). Многократный чемпион Запорожской области.
Основатель, спонсор и организатор международного турнира по шашкам Запорожская сечь. Меценат.

Футбол.
Воспитанник ФК Металлург Запорожье.
Участник сборной журналистов Украины по футболу.
Участник команд Привоз, Принт-Лайн в Запорожской лиге футзала.

Основатель газет «Рынок плюс», «Реклама», «Работа и учеба» и Рекламного бюро «Эверест», Рекламной группы «Евро Медиа». Владелец компаний Sound Market, SMI Market, интернет магазина stend.zp.ua, запорожского автомобильного портала uavto.zp.ua, запорожской доски объявлений zdo.zp.ua.

Член совета директоров Содружества рекламно-информационных изданий Украины.

Член Союза журналистов Украины. 

Один из первых рекламистов в Запорожье.

Примечания

Ссылки 
 Профиль в базе турниров KNDB
 Профиль на сайте ФМЖД

Шашисты Украины
Спортсмены Запорожья